Факатане — город в Новой Зеландии.
 Факатане — река в Новой Зеландии.